Een verkeersweg:
 N994 (België)
 N994 (Nederland), zie Provinciale weg 994

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing